Килмид (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер).

Демография 
Население — 138 человек (по переписи 2006 года).

Данные переписи 2006 года:

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты графства Килдэр